

Patronyme
 

 David Shengelia (1980-), joueur d'échecs georgien né soviétique ;
 Ramaz Shengelia (1957-2012), footballeur géorgien né soviétique ;
 Tornike Shengelia (1991-), basketteur géorgien.

Patronyme géorgien